Albert Balasch (1971, Barcelona), poeta 
 Manuel Balasch i Recort (Cornellà de Llobregat, 1928 - 2009), eclesiàstic i hel·lenista català 
 Manuel Balasch i Suñé (Sant Julià de Vilatorta, 1916 - 2008?), compositor de sardanes i instrumentista de violí, piano i flabiol 
 Ramon Balasch i Cortina (Vic, 1940), futbolista català de les dècades de 1950 i 1960
 Ramon Balasch i Pinyol (Cornellà de Llobregat, 1950), editor, poeta i filòleg català